Der sogenannte Fruit Belt ist ein Gebiet in Kalifornien, in dem intensiver Anbau von Sonderkulturen (z. B. Südfrüchte) betrieben wird. Kalifornien ist deswegen auch bekannt als der „Fruchtgarten Amerikas“ oder „Wine State“. Das vorherrschende subtropische Klima bietet hierfür beste Voraussetzungen. Durch geringe Niederschlagswerte im Sommer müssen die Früchte jedoch künstlich bewässert werden (Bewässerungsfeldwirtschaft). Dies ist darauf zurückzuführen, dass Kalifornien im Regenschatten der Küstenkette liegt.

Siehe auch 
Belt-System

Region in den Vereinigten Staaten
Wirtschaft (Kalifornien)